Riemenschneider ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Riemenschneider (1878–1950), US-amerikanischer Musikpädagoge und Bachforscher
 Bartlmä Dill Riemenschneider (ca. 1500–1550), deutscher Renaissancemaler 
 Dieter Riemenschneider (* 1928), deutscher Fußballspieler
 Dieter Riemenschneider (Anglist), deutscher Anglist
 Elke Holle-Riemenschneider (* vor 1960), deutsche Balletttänzerin und Lehrerin der Royal Academy of Dance in Düsseldorf
 Ernst Riemenschneider (1900–1960), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Frank Riemenschneider (* 1965), deutscher Redakteur 

 Heinrich Riemenschneider (1924–2013), deutscher Schauspieler, Sänger, Dramaturg, Regisseur und Museumsdirektor
 Jörg Riemenschneider; siehe Georg Riemenschneider (Holzschnitzer)
 Karl Riemenschneider (1858–1911), deutscher Architekt
 Louisa Specht-Riemenschneider (* 1985), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Tilman Riemenschneider (1460–1531), deutscher Bildhauer und Bildschnitzer sowie Bürgermeister von Würzburg
 Wilhelm Riemenschneider (* 1953), deutscher Maler, Zeichner und Texter

Riemenschneider steht für:
 (6145) Riemenschneider, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Riemschneider
 Riemenschneiden, Leibesstrafe